"Meduna" pode ser:
 Meduna di Livenza, comuna italiana do Vêneto
 18755 Meduna, asteroide

Ver também
 Meduno

Desambiguações de topônimos